Torre Europa puede referirse a:

 Torre Europa, rascacielos en el distrito financiero de AZCA, Madrid, España
 Torre Europa (Caracas), edificio de oficinas ubicado en el área metropolitana de Caracas, Venezuela
 Torre Europa (Vilna), rascacielos de Vilna, Lituania
 Torres Europa, complejo de cinco rascacielos en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España